Euclides — matemático grego, autor de Os Elementos
 Euclides da Cunha — escritor brasileiro

Geografia 
 Euclides da Cunha (Bahia) — município baiano
 Euclides da Cunha Paulista — municipio paulista

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos